Jméno a příjmení Billy Martin nosí více osob:

 Billy Martin (baseballista) (1928–1989) – americký baseballista
 Billy Martin (tenista) (* 1956) – americký tenista
 Billy Martin (bubeník) (* 1962) – americký bubeník
 Billy Martin (kytarista) (* 1981) – americký kytarista, člen skupiny Good Charlotte

Externí odkazy